een personage uit de roman Les Liaisons dangereuses.
een film van Milos Forman: Valmont (film)

 Valmont (Moselle)
 Valmont (Seine-Maritime)